Csehország
 Heřmanov, település a Děčíni járásban
 Heřmanov, település a Žďár nad Sázavou-i járásban
 Heřmanov, Teplá településrésze a Chebi járásban
 Heřmanov, Kolešovice településrésze a Rakovníki járásban
 Heřmanov, Čejkovice településrésze a Znojmói járásban
 Heřmanov, Jindřichovice településrésze a Sokolovi járásban